Pirlo – bevanda alcolica di origine bresciana
 Andrea Pirlo – ex calciatore italiano